Рудни́цький, також Рудніцький — слов'янське прізвище. Жіноча форма — Рудницька. Відомі носії:
Пол Радд, американський актор, у одному із інтерв'ю на ток-шоу згадує, що його предок носив прізвище Рудницький(Rudnicki)}}

Рудницький 
 Рудницький Анатолій Партенович — український художник.
 Рудницький Андрій Адамович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рудницький Андрій Маркович — професор, доктор архітектури.
 Рудницький Андрій Сергійович — штаб-сержант Національної гвардії України, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.
 Рудницький Антін Іванович — український композитор, піаніст і диригент.
 Рудницький Василь — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Рудницький Василь Васильович — вчений-економіст, організатор науки.
 Рудницький Василь Євстратійович (1880—1958) — вчений-економіст, професор.
 Рудницький Валерій Іванович ( 1956) — заступник командувача Національної гвардії України з громадської безпеки.
 Рудницький Володимир Андрійович (1876 — †?) — старшина Дієвої армії УНР.
 Рудницький Віталій Павлович (нар 1964) — український футболіст.
 Рудницький Григорій Андрійович (нар. 1936) — кримський літературознавець, краєзнавець, спортивний журналіст, шашковий композитор, енциклопедист.
 Рудницький Доріан (1944) — американський композитор і віолончеліст українського походження.
 Рудницький Євген Миколайович — український мовознавець, етнограф.
 Рудницький Іван Володимирович (1995—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рудницький Іван Теодор (1887—1951) — громадський і військовий діяч. Сотник УГА, член проводу УВО.
 Рудницький Леонід Іванович ( 1935) — філолог, германіст, славіст, україніст, професор, академік НАН України.
 Рудницький Михайло Іванович — літературний критик, літературознавець і письменник, перекладач.
 Рудницький Петро Васильович — економіст, організатор промисловості і державний діяч.
 Рудницький Роман Антонович — український піаніст.
 Рудницький Сергій Миколайович (1978—2022) — головний сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Рудницький Степан Львович — український географ і картограф.
 Рудницький Юліан — український галицький письменник, відомий за псевдонімом Юліан Опільський
 Рудницький Яків — український архітектор.
 Рудницький Ярослав-Богдан — український славіст, мовознавець, науковий і громадський діяч, літературознавець, фольклорист.

 Кедрин-Рудницький Іван (1896—1995) — український історик, політичний діяч і журналіст.
 Лисяк-Рудницький Іван Павлович (1919—1984) — історик української суспільно-політичної думки, політолог, публіцист.

Рудніцький 
 Рудніцький Вадим Володимирович (1978—2014) — рядовий, Міністерство внутрішніх справ України, учасник російсько-української війни.
 Рудніцький Вадим Станіславович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Рудніцький Ігор Костянтинович — солдат резерву Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Рудницький-Любєніцький
 Рудницька